

Sigle 
 Olympic Council of Ireland – Consiglio Olimpico d'Irlanda
 Ordine della Corona d'Italia – onorificenza del Regno d'Italia
 Organisation de la Coopération Islamique – Organizzazione della cooperazione islamica

Aziende 
 Object Computing, Inc. – azienda informatica statunitense
 OCI Company – azienda chimica sudcoreana

Codici 
 OCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Oceanic (Stati Uniti)
 OCI – codice ISO 639-3 della lingua occitana